Jeff Hoggan (né le  à Hope dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1996-1997||Paper Kings de Powell River ||BCHL||54||11||30||41||47||10||5||2||7||8
|-
| 1997-1998||Kings de Powell River ||BCHL||59||38||34||72||85||3||3||0||3||0
|-
| 1998-1999||Université du Nebraska à Omaha||CCHA||37||9||6||15||48||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||Université du Nebraska à Omaha||CCHA||34||16||9||25||82||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001||Université du Nebraska à Omaha||CCHA||42||12||17||29||78||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002||Université du Nebraska à Omaha||CCHA||41||24||21||45||92||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002||Aeros de Houston ||LAH ||-||-||-||-||-||4||0||0||0||2
|-
| 2002-2003||Aeros de Houston ||LAH ||65||6||5||11||45||14||1||2||3||23
|-
| 2003-2004||Aeros de Houston ||LAH ||77||21||15||36||88||2||0||1||1||4
|-
| 2004-2005||IceCats de Worcester ||LAH ||47||16||9||25||55||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006||Blues de Saint-Louis ||LNH||52||2||6||8||34||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Bruins de Boston ||LNH||46||0||2||2||33||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Bruins de Providence ||LAH||22||4||7||11||27||13||4||3||7||17
|-
| 2007-2008||Bruins de Providence ||LAH||71||29||31||60||59||5||3||4||7||4
|-
| 2007-2008||Bruins de Boston ||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Rampage de San Antonio ||LAH||60||22||13||35||64||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Coyotes de Phoenix ||LNH||4||0||1||1||7||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Rampage du San Antonio ||LAH||70||13||20||33||44||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Coyotes de Phoenix ||LNH ||4||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Wolfsburg Grizzly Adams||DEL||38||11||10||21||63||2||0||0||0||2
|-
| 2011-2012||Hannover Scorpions||DEL||43||14||14||28||14||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||76||20||25||45||31||24||5||7||12||14
|-
| 2013-2014||Griffins de Grand Rapids ||LAH||59||14||17||31||31||10||4||1||5||12
|-
| 2014-2015||Griffins de Grand Rapids ||LAH||76||14||17||31||39||16||2||7||9||26
|-
| 2015-2016||Griffins de Grand Rapids ||LAH||67||9||3||12||22||9||0||1||1||4
|-
| 2016-2017||Wild de l'Iowa ||LAH||61||7||5||12||33||-||-||-||-||-

|107||2||9||11||76||-||-||-||-||-

Trophées et honneurs personnels 
2001-2002 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
2002-2003 : champion de la Coupe Calder avec les Aeros de Houston.
2012-2013 : champion de la Coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids.
2014-2015 : remporte le trophée Fred-T.-Hunt du joueur de la LAH ayant montré le meilleur esprit sportif.
2015-2016 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en février 1978
Naissance dans le district régional de Fraser Valley
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt